Barbra Streisand... and Other Musical Instruments – album amerykańskiej piosenkarki Barbary Streisand, wydany w 1973 roku. Zawierał materiał pochodzący z piątego programu telewizyjnego Streisand, w którym artystka wykonywała swoje przeboje i inne znane utwory do akompaniamentu egzotycznych i nietypowych instrumentów. Płyta dotarła jedynie do miejsca 64. w USA i jest najsłabiej sprzedającym się albumem w dyskografii piosenkarki.

Lista utworów 
 Strona A

 Strona B

Przypisy 

Albumy Barbry Streisand
Albumy muzyczne wydane w roku 1973
Albumy Columbia Records